Francis Keiichi Satō (1928–2005) – japoński duchowny katolicki
 Keiichi Satō (ur. 1965) – japoński reżyser anime
 Keiichi Satō (ur. 1979) – japoński paraolimpijczyk
 Keiichi Satō (ur. 1997) – japoński skoczek narciarski